Die Ligue féminine de handball 2018/19 war die 67. Spielzeit der höchsten französischen Spielklasse im Handball der Frauen, der Division 1, und die zehnte in der Geschichte der Ligue féminine de handball (LFH). Zwölf Mannschaften spielten ab dem 29. August 2018 um die französische Meisterschaft, die am 19. Mai 2019 mit letzten Entscheidungsspielen endete.

Französischer Meister 2019 wurde zum 23. Mal in der Vereinsgeschichte – und zum vierten Mal in Folge – die Mannschaft von Metz Handball; Aufsteiger HBCSA Porte du Hainaut aus Saint-Amand-les-Eaux in Französisch-Flandern nahe der belgischen Grenze stieg wieder in die Division 2 ab.

Modus 
Zwölf Mannschaften spielen zunächst in einem Doppelrundenturnier der regulären Saison, auch Grunddurchgang genannt. Die acht erstplatzierten Mannschaften qualifizieren sich für die Playoffs, die im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel bis zum Finale ausgetragen werden. Unterlegene Mannschaften spielen in Platzierungsspielen die Abschlussplatzierungen aus.

Die vier letztplatzierten Mannschaften der regulären Saison ermitteln in einem weiteren Doppelrundenturnier den Absteiger in die Division 2, wobei die Teams entsprechend ihrer Platzierung mit Punktvorgaben (4, 3, 2, 0 Punkte) in die Abstiegsrunde starten.

Spielstätten 

Nachfolgend sind die Spielstätten der teilnehmenden Vereine und deren Zuschauerkapazität aufgeführt:

Saisonverlauf

Reguläre Saison 
Die reguläre Saison begann am 29. August 2018 und endete am 3. April mit Abschluss des 22. Spieltags.

Playoffs

Übersicht

Viertelfinale 
Die acht erstplatzierten Mannschaften der regulären Saison qualifizierten sich für das Viertelfinale, das im K.-o.-System mit Hin- und Rückspiel ausgetragen wurde:

Die Sieger qualifizierten sich für das Halbfinale, während die Verlierer in einer Platzierungsrunde um die Plätze 5 bis 8 spielten.

Halbfinale 
In den Halbfinalspielen, die zwischen dem 27. April und 5. Mai 2019 ausgetragen wurden, qualifizierten sich Metz und der OGC Nizza für das Finale um die französische Meisterschaft.

Spiele um Platz 3 
Durch einen 34:29-Heimsieg im Rückspiel sicherte sich Brest Bretagne Handball den 3. Platz der französischen Meisterschaft, nachdem das Hinspiel bei Nantes Atlantique Handball remis endete.

Finale 
Im Finale standen sich der OGC Nizza und Titelverteidiger Metz Handball gegenüber. Bereits nach dem Hinspiel, das in der Halle des sports Charles-Ehrmann in Nizza ausgetragen wurde, war die Entscheidung nach einem 33:21-Auswärtssieg de-facto zugunsten von Metz gefallen. Das Rückspiel in der Arènes de Metz am 19. Mai 2019 war nur noch Formsache: Metz Handball wurde zum insgesamt 23. Mal Französischer Handballmeister.

Platzierungsrunde 
Die vier Verlierer des Viertelfinals spielten in einer Platzierungsrunde um die Plätze 5 bis 8.

Abstiegsrunde 
Die vier Letztplatzierten der regulären Saison spielten in einem weiteren Doppelrundenturnier – der Abstiegsrunde – den Absteiger in die 2. Liga aus. Dabei starteten die Mannschaften entsprechend ihrer Platzierung in der regulären Saison mit folgenden Punktvorgaben:
 Paris 92: Platz 9 ⇒ 4 Punkte
 Jeanne d’Arc Dijon Handball: Platz 10 ⇒ 3 Punkte
 Bourg-de-Péage Drôme Handball: Platz 11 ⇒ 2 Punkte
 HBCSA Porte du Hainaut: Platz 12 ⇒ 0 Punkte
Die sechs Spieltage der Abstiegsrunde fanden zwischen dem 13. April und 18. Mai 2019 statt. Aufsteiger HBCSA Porte du Hainaut aus Saint-Amand-les-Eaux, die bereits die reguläre Saison auf dem letzten Platz beendeten, verloren in der Abstiegsrunde alle sechs Partien und stiegen in die Division 2 ab.

Abschlussplatzierungen 
 Metz Handball
 OGC Nizza
 Brest Bretagne Handball
 Nantes Atlantique Handball
 ESBF Besançon
 Chambray Touraine Handball
 CJF Fleury Loiret
 Toulon Saint-Cyr Var Handball
 Paris 92
 Jeanne d’Arc Dijon Handball
 Bourg-de-Péage Drôme Handball
 HBCSA Porte du Hainaut
Meister Metz Handball qualifizierte sich zudem für die Gruppenphase der EHF Champions League 2019/20. Außerdem bewarb sich Brest Bretagne Handball mit Erfolg um ein Upgrade: Das EHF Executive Committee erteilte der bretonischen Mannschaft am 21. Juni 2019 per Wildcard einen Startplatz für die Champions League.

Aufgrund ihrer Platzierung erlangten OGC Nizza und Nantes Atlantique Handball ein Startrecht für den EHF-Pokal 2019/20 (ab 2. Qualifikationsrunde). Per Wildcard konnte auch die fünftplatzierte ESBF Besançon teilnehmen, musste aber bereits in Runde 1 antreten.

Weblinks 
 Offizielle Website der Ligue féminine de handball (LFH) (französisch)
 Offizielle Website der Fédération Française de Handball (FFHB) (französisch)

Einzelnachweise 

Handballwettbewerb in Frankreich
Handballsaison 2018/19